«Телерадиосны́» — шестой студийный альбом российской певицы Юты, выпущенный компанией «Megaliner Records» 20 июля 2005 года. Впервые Юта ушла от рок-направления в музыке. По признанию музыкальных обозревателей, альбом «tелерадиосны» по стилю исполнения больше похож на советскую эстрадную песню, а манеру исполнения певицы сравнивают с Майей Кристалинской, Клавдией Шульженко и Тамарой Миансаровой.

Альбом почти полностью состоит из композиций, ставших саундтреками к различным российским телесериалам. Так песни «Я тебя», «Жили-были», «Та самая девчонка», «Миру мир» и «Обними меня» звучат в сериале «Солдаты». Песня «Моё поколение» является заглавной темой в «Студентах». «Хмель и солод 2» и «Обними меня» были использованы в сериале «Фирменная история», а «Соль на коже» в сериале «Туристы». Синглы «Миру мир», «Хмель и солод 2», «Моё поколение» и «Та самая девчонка» достигли в чарте Tophit 227, 197, 196 и 66 мест соответственно.

Видеоклип 
Клип на композицию «Жили-были» был отснят под Киевом режиссёром Ярославом Пилунским. По сюжету молодой боец, роль которого сыграл актёр сериала «Солдаты» Иван Моховиков, возвращается домой после службы. Он долго всматривается в лица, мелькающие за окнами автобуса после чего засыпает. Во сне ему является белокурая девушка, в роли которой выступает сама Юта. Проснувшись боец выходит из автобуса и видит как Юта едет на велосипеде через поле ему навстречу.

Список композиций 
 Все тексты и музыка написаны Ютой, если не указано иное

Участники записи 
 Юта — вокал, клавишные, программирование
 Илья Володин — гитара
 Антон Давидянц — бас-гитара
 Олег Шунцов — барабаны, программирование
 Александр Гусев — струнные
 Вадим Голутвин (дорожка 6) — гитара
 Анатолий Ядрышников — акустическая гитара (дорожка 7)
 Запись и сведение — Самвел Оганесян, Юта, Эвелина Шмелёва (дорожка 2)

Неофициальное издание 
Существует также неофициальный релиз данного диска, в который вошли ещё десять композиций из альбома «Рожь и клевер», заменив собой бонусное видео на песню «Жили-были».
 Все тексты и музыка написаны Ютой, если не указано иное

Примечания

Ссылки 
 

Телерадиосны